Jenlain és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2006 tenia 1.097 habitants. Està situat entre Valenciennes (10 kilòmetres) i Le Quesnoy (6 kilòmetres).

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Nord